Borneoridion spiniferum, unique représentant du genre Borneoridion, est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Theridiidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Sabah en Malaisie. Elle se rencontre vers Senagang.

Description 
Le mâle holotype mesure  et la femelle paratype .

Publication originale 
 Deeleman & Wunderlich, 2011 : « A new tribe of cobweb spiders (Theridiidae: Theridiinae) from Borneo, Malaysia. » Beiträge zur Araneologie, , .

Liens externes 
 genre Borneoridion :
 
 
 
 
 espèce Borneoridion spiniferum :

Notes et références 

Theridiidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Sabah